162. længdegrad kan henvise til:

 162. vestlige længdekreds
 162. østlige længdekreds